Het Argentinomeer, een meer in Argentinië
Lago Argentino (departement), een departement in Argentinië